Clisthenes  (Grieks: Κλεισθενης) was in de Griekse geschiedenis de naam van twee figuren, uit dezelfde familie:
 
 Clisthenes van Sicyon, ca. 600 v.Chr., tiran van Sicyon
 Clisthenes van Athene, 6e eeuw v.Chr., democratisch hervormer

Clisthenes van Sicyon was de grootvader van Clisthenes van Athene

 Cleisthenes (geslacht), een geslacht der vissen in de familie van de Schollen (Pleuronectidae)